Matej Vidović ist der Name folgender Personen:

* Matej Vidović (Fußballspieler) (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 Matej Vidović (Skirennläufer) (* 1993), kroatischer Skirennläufer